Platylepadidae är en familj av kräftdjur. Platylepadidae ingår i överfamiljen Coronuloidea, ordningen Sessilia, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Platylepadidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havstulpaner
Platylepadidae